Plusieurs batailles ont eu lieu autour ou contre le Fort Ticonderoga (dans l'actuel État de New York), anciennement Fort Carillon :
 Guerre de Sept Ans (ou guerre de la Conquête) :
 Bataille de Fort Carillon (1758)
 Bataille de Ticonderoga (1759)
 Révolution américaine :
 Prise du Fort Ticonderoga (1775)
 Siège de Fort Ticonderoga (1777)